In piena luce (In Broad Daylight) – film per la televisione del 1971 diretto da Robert Day
Vendetta alla luce del giorno (In Board Daylight) – film per la televisione del 1991 diretto da James Steven Sadwith